Claudius I (10 v.Chr.–54, ook Tiberius Claudius Drusus, Tiberius Claudius Caesar Augustus en nog een paar variaties), Romeins keizer (princeps)
de gensnaam van de mannelijke leden van de gens Claudia (en daarmee van keizer Claudius I)
Claudius II Gothicus (ook Marcus Aurelius Claudius Gothicus), Romeins keizer in de 3e eeuw (niet gerelateerd met het Claudische huis)
Claudius (hofmeier), hofmeier in Bourgondië van 606 tot 613
Claudius (personage), de oom van Hamlet
Claudius is een geslacht van schildpadden uit de familie modderschildpadden
Claudius (automerk), een Frans automerk